En mathématiques, la détermination principale de l'argument d'un nombre complexe non nul z est le réel qui appartient à l'intervalle  et qui représente modulo  cet argument. C'est donc la partie imaginaire de la détermination principale du logarithme complexe de z (si z n'est pas un réel négatif).

Elle est égale à 

  si z est un réel négatif,
  où  et  désignent respectivement les parties réelle et imaginaire de z.

Article connexe
Branche principale (mathématiques)

Analyse complexe